Cwał (chód) – sposób poruszania się zwierząt czworonożnych
 Cwał (jeździectwo)
 Cwał (film)